Desa Karangcegak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangcegak (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,28), Jawa Tengah, 
 Desa Karangcegak (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,29), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar